Днепровские балты — балтские племена, населявшие бассейн Днепра между бассейнами Вислы и Волги в эпоху железного века (1-е тысячелетие до н. э. — 1-е тысячелетие н. э.).

В летописях сохранилось имя только одного племени днепровских балтов — голядь. Они являлись носителями таких археологических культур как юхновская, колочинская, мощинская и тушемлинско-банцеровская.

По мнению некоторых исследователей, языческая религия днепровских балтов включала почитание столбов с медвежьими головами.

С конца VII века на их территории начали проникать славяне, которые их впоследствии полностью ассимилировали. Когда завершился процесс ассимиляции неизвестно. Согласно теориям некоторых учёных, балты, уходя от славянского давления, мигрировали на запад.

О присутствии балтов в бассейне Днепра свидетельствуют многочисленные археологические находки, а также гидронимы, например, по мнению лингвиста В. Н. Топорова, гидронимы Яуза, Химка, Москва и др. имеют балтское происхождение.

Примечания 

Исчезнувшие народы
Восточные балты
История белорусских земель до VIII века
Доисторическая Россия